Награда Ти Ви и Новелас за най-добра режисура () е награда за най-добър режисьор на теленовела, продуцирана от компания Телевиса, и категория от ежегодната мексиканска церемония Ти Ви и Новелас на същата компания. За наградата се номинира режисьор или екип от режисьори за най-добра сценична режисура на теленовела.

Първата награда в тази категория е връчена на Раул Араиса по време на Третата церемония на Наградите Ти Ви и Новелас през 1985 г.

Статистика за категорията 
 Режисьори с най-много награди:
 Мигел Корсега и Моника Мигел със 7
 Ерик Моралес с 5
 Бенхамин Кан с 4
 Режисьори с най-много номинации:
 Мигел Корсега и Бенхамин Кан с 9
 Моника Мигел и Родриго Саунбос със 7
 Клаудио Рейес Рубио с 6
 Режисьори, спечелили във всичките си номинации:
Луис Велес и Раул Араиса с 2, Карлос Тейес и Антонио Асеведо с 1
 Най-млад победител: Клаудио Рейес Рубио, 36-годишна възраст
 Най-млад номиниран: Клаудио Рейес Рубио, 30-годишна възраст
 Най-възрастен победител: Мигел Корсега, 78-годишна възраст
 Най-възрастен номиниран: Хорхе Фонс, 76-годишна възраст
 Режисьори, спечелили в кратък период:
 Бенхамин Кан и Родриго Саунбос за Заради нея съм Ева (2013) и Да лъжеш, за да живееш (2014) в две последователни години
 Режисьор, спечелил в най-голям период:
 Моника Мигел за С лице към Слънцето (1993) и Изворът (2002) с 9 години разлика

Отличени 
Списъкът съдържа информация за номинираните и победителите, групирани по церемония (година) и десетилетие. Таблиците включват имената на режисьорите и заглавията на теленовелите, за които е получена номинацията.

Победителите за всяка година са посочени първи в списъка на златен фон.

2020-те

2010-те

2000-те

1990-те

1980-те

Вижте също 
 Списък с теленовелите на Телевиса

Външни препратки 
 Телевиса
 Списание TVyNovelas
 Награди TVyNovelas

Източници